Konak (türk. ‚Ort, an dem man sich niederlässt‘) bezeichnet:

 Konak (Architektur), ein Anwesen oder Herrenhaus 

Gebäude:
 Konak (Sarajevo), Verwaltungsgebäude in Sarajevo
 Konak (Thessaloniki), Verwaltungsgebäude in Thessaloniki

Orte:
 Konak (Baklan), türkisches Dorf in der Provinz Denizli
 Konak (Hakkari), türkisches Dorf in der Provinz Hakkâri
 Konak (Izmir), Stadtbezirk der türkischen Großstadt İzmir

Konak ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdi Konak (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Volkan Konak (* 1967), türkischer Sänger

KonaK steht für:
 KonaK Wien, österreichischer Forschungs- und Kulturverein

Siehe auch: